

Спорт 
 АЕК (баскетбольний клуб, Афіни)
 АЕК (волейбольний клуб, Афіни)
 АЕК (гандбольний клуб, Афіни)
 АЕК (футбольний клуб, Афіни)
 АЕК (Куклія)
 АЕК (Ларнака)

Див. також 
 AEK
 AEK Arena — проект стадіону у місті Західна Аттика, що у Греції.